Lecointe ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Sadi-Lecointe (1891–1944), französischer Pilot
 Lucien Lecointe (1867–1940), französischer Politiker

Lecointe bezeichnet außerdem:
 (3755) Lecointe, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Lecointe-Guyot, Tiefseeberg im Südlichen Ozean
 Lecointe Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Mount Lecointe, Berg in der Ross-Dependency, Antarktika